Tenisový turnaj WTA Porsche Tennis Grand Prix 2009 se konal ve dnech 27. dubna – 3. května v německém Stuttgartu v hale na kurtech s antukovém povrchem. Odměny činily 700,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
WTA Tour 2009
Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2009